О линии тулку школы карма-кагью см. Гьялцаб Ринпоче

Гьялцаб Дже (; полное имя — Гьялцаб Дарма Ринчен (dar ma rin chen); 1364—1432) — тибетский буддийский наставник школ сакья и гелуг, сооснователь и настоятель монастыря Ганден.

Биография 
Гьялцаб Дарма Ринчен родился в центральном Тибете, в провинции Цанг. До того, как стать одним из двух ближайших учеников Цонкапы, принадлежал к школе сакья и обучался у Рендавы Шонну Лодоя, получив в итоге титул габджу (санскр. - кальяна митра). Наряду с Цонкапой, был сооснователем и фактически первым настоятелем центрального монастыря будущей школы гелуг — Ганден. 

Как сообщает «Синяя летопись», 

Гьялцаб  «был преисполнен отвращения к этому миру, отличался просветлённым умом, не имеющим познавательных препон в постижении всех текстов Тантр и Сутр. Это была личность, движимая чистой незапятнанной нравственностью, даже если и случались ничтожные отступления. Он с настойчивостью совершал благие дела, не оставляя их ни на минуту».

Гьялцаб оставался настоятелем Гандена 13 лет; седьмой настоятель монастыря, Лодой Тенпа, был его учеником.

Гьялцаб Дже был плодотворным писателем; одним из его наиболее цитируемых трудов является комментарий на «Бодхичарьяватару» Шантидевы. 

Скончался в возрасте 67 лет на холме Потала в Лхасе.

См. также 
 Ганден
 Цонкапа

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Учителя буддизма XIV века
Учителя буддизма XV века
Ламы школы гелуг
Ламы школы сакья
Геше
Родившиеся в 1364 году
Умершие в 1432 году
Умершие в Лхасе
Ганден Трипа